Emilio Carrera (São Paulo, ) é um pianista, tecladista e arranjador brasileiro, mais conhecido por sua contribuição no primeiro álbum, de 1973, do Secos e Molhados, além da participação em álbuns e shows importantes.

Tocou piano e encarregou-se da direção musical e participação em arranjos do show Inclassificáveis, de Ney Matogrosso.

Também desenvolveu marcantes trabalhos em propaganda, respondendo pela criação, direção e produção sonora.

Ligações externas
 Twitter oficial

Pianistas do estado de São Paulo
Tecladistas de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo